Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
  blindée ou 26. Panzer Division, durant la Seconde Guerre mondiale.
  SS de grenadiers ou 26. Waffen Grenadier Division der SS, durant le même conflit.

Espagne 
 26e division (Espagne) du côté républicain durant la guerre d'Espagne, plus connue sous le nom de Colonne Durruti.

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Japon 
 26e division (armée impériale japonaise)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-uni 

 26e division d'infanterie (Royaume-uni)

Inde 
 26e division d'infanterie (Inde)